Kohldampf steht für:
 umgangssprachlich für Hunger, entstanden aus dem Rotwelsch
 Kohldampf (Album), Album des deutschen Rappers Maxwell